Sophocles ist

 die latinisierte Schreibweise des griechischen Namens Sophokles
 ein Asteroid, siehe (2921) Sophocles